Баэна () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-де-Баэна. Занимает площадь 361 км². Население 20862 человека (на 2010 год). Расстояние 62 км до административного центра провинции.

Ежегодно, начиная с 1998 года, с 9 по 11 ноября в городе Баэна проходит Фестиваль оливок и оливкового масла.

4, 5 и 6 марта 2016 г. будет проходить непрерывный 24 часовой фестиваль барабанов XXXI Jornadas del Tambor y el Bombo y Tamborada Nacional.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento
 
 
 
 
 

Муниципалитеты Кордовы
Населённые пункты Кордовы